Il singolare del Northern California Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Elly Hakami era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Jennifer Santrock.

Sara Gomer ha battuto in finale 6–4, 7–5 Robin White.

Teste di serie

  Patty Fendick (semifinali)
  Stephanie Rehe (semifinali)
  Elly Hakami (primo turno)
  Robin White (finale)

 Gretchen Magers (quarti di finale) 
 Anne White (quarti di finale) 
 Sara Gomer (campione) 
 Jo Durie (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Northern California Open 1988